Tenisowy turniej WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 2011 odbył się w dniach 14 lutego – 20 lutego w Dubaju położonym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 2 050 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona turnieju

2011 w tenisie ziemnym
2011